Les Oxychilidae sont une famille de mollusques gastéropodes terrestres pulmonaires de la super-famille des Gastrodontoidea.

Distribution 
La répartition des Oxychilidae comprend le néarctique, le  paléarctique occidental, le paléarctique oriental, la région  néotropicale, l'Éthiopie et Hawaï.

Liste des sous-familles 
Les trois sous-familles suivantes ont été reconnues dans la taxonomie de Bouchet & Rocroi (2005) :
 sous-famille des Oxychilinae Hesse, 1927 (1879) - synonymes : Helicellinae H. Adams & A. Adams, 1855 (inv.) ; Hyalininae Clessin, 1876 (inv.) ; Hyaliniinae Strebel & Pfeffer, 1879 ; Nastiinae A. Riedel, 1989
 sous-famille des Daudebardiinae Kobelt, 1906
 sous-famille des Godwiniinae Cooke, 1921

Liste des genres 
Les genres compris dans la famille des Oxychilidae :
 sous-famille des Oxychilinae
 Oxychilus Fitzinger, 1833
 sous-genre Oxychilus Fitzinger 1833
 sous-genre Riedelius Hudec 1961
 Allogenes Gude, 1911
 Araboxychilus A. Riedel, 1977
 Cellariopsis A.J.Wagner, 1914
 Conulopolita O. Boettger, 1879
 Discoxychilus A. Riedel, 1966
 Eopolita Pollonera, 1916
 Gastranodon O. Boettger, 1889
 Iranoxychilus A. Riedel, 1998
 Mediterranea Clessin, 1880 - parfois considéré comme un sous-genre de Oxychilus
 Morlina A. J. Wagner 1914 parfois considéré comme un sous-genre de Oxychilus
 Nastia  Riedel, 1989
 Oxychilus Fitzinger, 1833
 Pseudopolita Germain, 1908
 Schistophallus A. J. Wagner, 1914
 Vitrinoxychilus A. Riedel, 1963
 sous-famille Daudebardiinae :
 Carpathica A. J. Wagner, 1895
 Daudebardia Hartmann, 1821 - genre type de la sous-famille des Daudebardiinae

Cladogramme 
Le cladogramme suivant montre les relations phylogéniques de cette famille avec les autres familles du clade des limacoïdes :

Articles connexes

Liens externes

Notes et références 

Stylommatophora